Winawer, Vinaver:
 Bruno Winawer (en)
 Szymon Winawer
 la Variante Winawer
 Władysław Marcin Winawer (pl)

Vinaver 
 Avram Vinaver (1862, Varsovie  1915) (sr)
 Stanislav Vinaver (en)
 Maxim Vinaver (1863, Varsovie  1926) (ru)
 Eugène Vinaver (en)
 Michel Vinaver, né Grinberg (* 1927, Paris-2022), un dramaturge et un écrivain français
 Anouk Grinberg

Homonymie de patronyme